Montjean peut désigner plusieurs communes françaises :
 Montjean, une commune française de la Charente ;
 Montjean, une commune française de la Mayenne ;
 Montjean-sur-Loire, une commune française de Maine-et-Loire.

Montjean peut également désigner une personne :
 Christian Montjean (né en 1952), un taekwondoïste français.
 Pierre Montjean (1895-1982), général français ;
 René de Montjean (vers 1495 - 1539), un maréchal de France.

Montjean peut enfin désigner plusieurs lieux :
 Le château de Montjean, un château-fort en ruine situé près d'un étang à Montjean dans le département de la Mayenne ;
 Le pont de Montjean, un pont qui enjambe la Loire à Montjean-sur-Loire ;
 Le Domaine du château de Montjean, espace naturel sensible de la commune de Wissous, dans l'Essonne ;
 La plaine de Montjean, une plaine à cheval entre les communes de Wissous dans l'Essonne et Rungis et Fresnes dans le Val-de-Marne.